Ремовіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Ремовіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези